La tête de Méduse peut faire référence à plusieurs œuvres :

Arts
 thème central développé par Le Caravage dans son tableau Méduse
 Tête de Méduse, pièce de théâtre de Boris Vian

Psychanalyse
 La Tête de Méduse, texte de Sigmund Freud
 Symbolisme de la tête de Méduse, rédigé par Sándor Ferenczi.
Médecine

 Varice formée autour de l'ombilic.

Voir aussi 
 Astrospartus mediterraneus, aussi appelée gorgonocéphale